P16 bezeichnet:
 CDK-Inhibitor 2A, ein Protein in Säugetieren
 eine Unterlage für Apfelsorten
 Berliner-Joyce P-16, ein amerikanisches Kampfflugzeug
 FFA P-16, ein Erdkampfflugzeug der Schweiz
 Piaggio P.16, einen italienischen Bomber
 P 16, eine Musikgruppe
 Schneider P16, ein französisches Halbkettenfahrzeug

P.16 steht für:
 Piaggio P.16